KRD steht für:
 Kaffeerahmdeckel als Sammelobjekt
 Kampfmittelräumdienst, eine zivile Kampfmittelbeseitigung in Deutschland
 Flughafen von Kurundi (IATA-Code), Northern Territory in Australien

krd steht für:
 Kairui-Midiki (ISO-639-3-Code), für die Kawaimina-Dialekte Kairui und Midiki in Osttimor
 .krd, generische Top-Level-Domain (gTLD) für Kurdistan

KRD